Aankhodekhi News is een weekblad in het Gujarati, dat uitkomt in Ahmedabad, in de Indiase deelstaat Gujarat. De krant, een tabloid, verscheen voor het eerst in 2000. De oplage bedraagt 32000 exemplaren. Het blad is eigendom van de Aankhodekhi Group. De hoofdredacteur is Kalpesh K. Oza.

Externe link

 Website

Indiase krant
Gujarat